Эбигейл Роуз Уэранг (; род. 28 декабря 1995 года, Дейлсфорд, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступающая за команду женской национальной баскетбольной лиге «Аделаида Лайтнинг». Играет на позиции атакующего защитника.

В составе национальной сборной Австралии завоевала бронзовые медали чемпионата Азии 2021 года в Иордании и стала победительницей летних Универсиад 2017 года в Тайбэе и 2019 года в Неаполе и чемпионата Океании среди девушек до 17 лет 2011 года в Австралии, а также принимала участие на чемпионате мира среди девушек до 17 лет 2012 года в Голландии.

Ранние годы 
Эбигейл Уэранг родилась 28 декабря 1995 года в городе Дейлсфорд (штат Виктория), к северо-западу от Мельбурна.

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fisu.net
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте sportstg.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Бендиго Спирит»
Игроки «Аделаида Лайтнинг»